Первый афинский морской союз
 Второй афинский морской союз